Чемпіонат Албанії 1946 — 9-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала «Влазнія».

Команди-учасниці

Група A 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Скендербеу змінив назву на Динамо (Корче).

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 липня/26 грудня 1946

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1946
Албанія